Comano (Italië)
Comano (Zwitserland)